Александр Парыгин:
 Парыгин, Александр Владимирович (род. 1973) — казахстанский пятиборец.
 Парыгин, Александр Сергеевич (род. 1950) — советский и российский хозяйственный деятель.